Петлин (Petlin):

 Петлин, Иван (XVII век) — сибирский казак, первый официальный русский посланник в Китай (1618—1619), автор «Росписи» с чертежом (1620).
 Петлин, Максим Анатольевич (род. 1973) — уральский политик.
 Петлин, Николай Николаевич (род.1907) — журналист, член ВФП.

См. также 
 Петлино